Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud hanno vinto la prima edizione del torneo superando in finale David Marrero e Marcelo Melo per 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinale)
  David Marrero /  Marcelo Melo (finale)

  Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)
<li>  Treat Huey /  Dominic Inglot (primo turno)

Qualificati 
  Federico Delbonis /  Leonardo Mayer (quarti di finale)

Wildcard

  Marcelo Demoliner /  João Souza (primo turno)

  Juan Mónaco /  André Sá (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Facundo Bagnis /  Martin Kližan (ritirati)

  Daniel Gimeno Traver /  Albert Montañés (ultimo turno)

Qualificati
  Federico Delbonis /  Leonardo Mayer

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 

Rio Open 2014
ATP World Tour 2014